Mount Pleasant může být:

 Mount Pleasant (Arkansas) – město v Arkansasu
 Mount Pleasant (Delaware) – vesnice v Delaware
 Mount Pleasant (Florida) – vesnice na Floridě
 Mount Pleasant (Iowa) – město v Iowě
 Mount Pleasant (Jižní Karolína) – město v Jižní Karolíně
 Mount Pleasant (Michigan) – město v Michiganu
 Mount Pleasant (Mississippi) – vesnice v Mississippi
 Mount Pleasant (New York) – město v New Yorku
 Mount Pleasant (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně
 Mount Pleasant (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Mount Pleasant (Utah) – město v Utahu
 Mount Pleasant (Tennessee) – město v Tennessee
 Mount Pleasant (Texas) – město v Texasu